Die Abkürzung IATE hat folgende Bedeutungen:

 Inter-Active Terminology for Europe, Terminologiedatenbank der Europäischen Union
 Staatliche Technische Universität für Nuklearenergie Obninsk

Abkürzung